Anna Worsley Russel – botanica e micologa britannica
 Bertrand Russel – filosofo, logico, matematico, attivista e saggista britannico
 Brandon Tyler Russel – attore statunitense
 Charles William Russell – presbitero, accademico e scrittore irlandese
 Diana Russel – nobile inglese
 Edward Russel – ammiraglio britannico
 Dora Russel – attivista e scrittrice britannica
 Kurt Russel – attore statunitense
 Patrick Russel – ex sciatore alpino francese

Pagine correlate
 Russell